Поддубье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поддубье — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Поддубье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Поддубье — деревня в Лиозненском районе Витебской области.
 Поддубье — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Поддубье — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Поддубье — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Поддубье — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Поддубье — деревня в Пуховичском районе Минской области.
 Поддубье — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Поддубье — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Россия 
 Поддубье — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Поддубье — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Поддубье — посёлок в Славском районе Калининградской области.
 Поддубье — деревня в Волосовском районе Ленинградской области.
 Поддубье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Поддубье — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.
 Поддубье — деревня в Лужском районе Ленинградской области, Оредежское сельское поселение.
 Поддубье — деревня в Лужском районе Ленинградской области, Ретюнское сельское поселение.
 Поддубье — деревня в Лужском районе Ленинградской области, Ям-Тесовское сельское поселение.
 Поддубье — деревня в Раменском районе Московской области.
 Поддубье — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Окуловском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Поддубье — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Поддубье — деревня в Печорском районе Псковской области, Изборская волость.
 Поддубье — деревня в Печорском районе Псковской области, Паниковская волость.
 Поддубье — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость.
 Поддубье — деревня в Порховском районе Псковской области, Полонская волость.
 Поддубье — деревня в Псковском районе Псковской области, Логозовская волость.
 Поддубье — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость.
 Поддубье — деревня в Псковском районе Псковской области, Верхолинская волость.
 Поддубье — деревня в Псковском районе Псковской области, Гверздонская волость.
 Поддубье — деревня в Псковском районе Псковской области, Ядровская волость.
 Поддубье — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Поддубье — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Поддубье — деревня в Бологовском районе Тверской области, Кафтинское сельское поселение.
 Поддубье — деревня в Бологовском районе Тверской области, Куженкинское сельское поселение.
 Поддубье — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Поддубье — деревня в Лихославльском районе Тверской области.
 Поддубье — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Поддубье — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Поддубье — деревня в Фировском районе Тверской области.

См. также 
 Поддубье — майоратное имение дворян Неплюевых